Oettli ist der Familienname folgender Personen:

 Mascha Oettli (1908–1997), Schweizer Agronomin, Gewerkschafterin und Frauenrechtlerin

 Paul Oettli (1872–1952), Schweizer Sprachwissenschaftler und Hochschulrektor
 Samuel Oettli (1846–1911), Schweizer Theologe und Hochschullehrer
 Theodor Oettli (1884–??), deutscher Psychiater und Kurarzt